Matanzas (provincie), een provincie van Cuba
Matanzas (stad), de hoofdstad van de provincie
Baai van Matanzas, een baai in Cuba
Matanzas (rivier), een zijrivier van de Polochic in Guatemala

Zie ook
Slag in de Baai van Matanzas, een zeeslag tussen Piet Heyn en de Spanjaarden